European Touring Car Championship (Campionato europeo turismo), campionato automobilistico attivo dal 1963 al 2004
 European Touring Car Cup (Coppa europea turismo), campionato automobilistico attivo dal 2005 al 2017